Fedor Kolupajlo (; * 2. Mai 1996 in Nowosibirsk) ist ein deutsch-russischer Eishockeyspieler, der seit November 2020 bei den Hannover Scorpions in der Eishockey-Oberliga unter Vertrag steht.

Karriere 
Kolupajlo begann seine Karriere im Jahre 2012 bei den Hannover Indians in Deutschland, allerdings wechselte er noch in derselben Saison zum Ligakonkurrenten, dem Hamburger SV. Er durchlief viele unterklassige Vereine in Deutschland und spielte für einige Zeit auch bei Swesda Tschechow in Russland. Im Februar 2018 erhielt er einen Try-Out Vertrag bei den Bayreuth Tigers, der jedoch nicht verlängert wurde.

Fedor Kolupajlo bekam am 14. Dezember 2018 die deutsche Staatsbürgerschaft zugesprochen, wodurch sich auch eine Namensänderung ergab, statt seines Geburtsnamens Fjodor Sergejewitsch Kolupailo trägt der Deutsch-Russe nun den Namen Fedor Kolupajlo. Mit der deutschen Staatsbürgerschaft wurde er im Dezember 2018 von den Fischtown Pinguins Bremerhaven aus der DEL verpflichtet und gab sein Debüt am 16. Dezember 2018 im Spiel gegen die Krefeld Pinguine.

Im Februar 2019 bekam Fedor Kolupajlo eine Förderlizenz und spielte dadurch parallel auch für den ETC Crimmitschau. Im Februar 2020 Kolupajlo den Wunsch nach mehr Einsätzen und wechselte von den Fischtown Pinguins fest zu den Eispiraten Crimmitschau.

Weblinks

Einzelnachweise 

Eishockeyspieler (Russland)
Eishockeyspieler (Fischtown Pinguins Bremerhaven)
Eishockeyspieler (EHC Bayreuth)
Eishockeyspieler (Eispiraten Crimmitschau)
Deutscher
Russe
Geboren 1996
Mann